O Tromsdalen Ungdomsog Idrettslag, ou simplesmente Tromsdalen UIL, é um clube de futebol da Noruega fundado em 23 de outubro de 1938. Sua sede fica localizada em Tromsø.

Elenco atual 
Em 23 de março de 2009

Ligações externas 
 Página oficial do Tromsdalen UIL

Clubes de futebol fundados em 1938
Clubes de futebol da Noruega